

Patronyme
 Amédée Gayot (1806-1880), est un homme politique français.
 Émile Gayot (1834-1909), est un homme politique français.
 Eugène Gayot (1808-1891),  a été directeur des haras du Pin et de Pompadour et inspecteur général des haras nationaux.
 François Gayot (1927-2010), fut un évêque haïtien.
 Henri Gayot (1904-1981), est un résistant.
 Marie Gayot (1989- ), est une athlète française.

Nom composé
 François Gayot de Pitaval, (1673–1743), fut un avocat français.

Homonymie
Homonymie de patronyme